Der Dacia Dokker ist ein Hochdachkombi, der in Marokko Mitte Mai 2012 vorgestellt wurde und dort ab Juli 2012 erhältlich war. Ab Frühjahr 2013 war er in Deutschland und Österreich erhältlich. Unter dem Namen Dokker Express gab es auch eine Lieferwagen-Version.

Der Dokker basiert nicht auf dem Renault Kangoo, dem er als Einstiegsmodell zur Seite gestellt wird, sondern auf dem Dacia Lodgy, dem er bis zur A-Säule sehr ähnlich ist. Streng genommen ist der Dokker somit ein Hochdach-Van, ähnlich wie die erste Generation des Peugeot Expert. Das im Mai 2021 eingeführte Nachfolgemodell Express wird fortan als Renault vermarktet. Die Pkw-Version wurde 2022 durch den Dacia Jogger ersetzt.

Genau wie der Lodgy wird auch der Dokker im Werk Tanger des marokkanischen Automobilherstellers Renault Tanger Méditerranée hergestellt.
Der Dokker hat fünf Sitze und ist mit einer oder zwei seitlichen Schiebetüren erhältlich, die 70,3 Zentimeter weit öffnen. Am Heck befinden sich zwei asymmetrische Türen. Die PKW-Basisversion kostet 8.990 €. Somit ist der Dacia Dokker der günstigste in seinem Fahrzeugsegment.

Der Name „Dokker“ leitet sich vom englischen Begriff für „Hafenarbeiter“ (Dock worker) ab und soll laut Dacia die Kapazitätsauslastung, die Anpassungsfähigkeit und die Robustheit der beiden Versionen des Dokker betonen.

Zu Anfang waren drei verschiedene Motorisierungen erhältlich – ein Ottomotor mit 1,6 Liter Hubraum und  und ein 1,5 Liter Dieselmotor mit  oder . Ab Anfang 2013 war auch ein 1,2 Liter turbogeladener Ottomotor mit  verfügbar.

Ausstattung

Dokker (Pkw-Version) 
Die Serienausstattung umfasst 4 Airbags (Front- und Seitenairbags vorne), ABS, EBV, ESP inkl. ASR und einen Bremsassistenten. Optional erhältlich sind unter anderem eine Einparkhilfe hinten, ein Geschwindigkeitsbegrenzer und ein Multimedia-System „Media-Nav“. Dieses umfasst neben einem Navigationssystem mit einem 7-Zoll Touchscreen-Monitor auch eine Bluetooth-Schnittstelle sowie USB- und Klinken-Anschluss und dient als Bildschirm für die optional erhältliche Rückfahrkamera. Das Ladevolumen des Fahrzeugs nach VDA-Norm beträgt zwischen 800 und 3000 Liter bei umgeklappter Rücksitzbank. Seit Juli 2015 wird der Dokker serienmäßig mit Start/Stop-System ausgeliefert.

Dokker Express (Lieferwagen-Version) 
Die Serienausstattung der Basisversion Dokker Express umfasst einen Fahrerairbag. Gegen Aufpreis erhältlich sind ein Beifahrerairbag, ESP (inkl. ASR) und Seitenairbags vorne (für Ausstattungsniveau Ambiance). Das Ladevolumen beträgt maximal 3300 Liter in der Basisversion und in der Ausstattungsversion Ambiance bis zu 3900 Liter, wenn das optionale Dacia-Easy-Seat-System in Verbindung mit der Vario Trennwand eingebaut ist.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2021 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 61.636 Dacia Dokker als Pkw neu zugelassen worden. Mit 11.257 Einheiten war 2019 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks

Einzelnachweise 

Dokker
Hochdachkombi
Kombi
Kastenwagen